North London Line, línia de ferrocarril dels suburbis del nord de Londres (Regne Unit)
 Línia del Límit del Nord (del seu nom en anglès Northern Limit Line), frontera marítima entre Corea del Nord i Corea del Sud, establerta el 1953 per l'ONU, font de l'actual conflicte marítim intercoreà
 National Lacrosse League, lliga professional de lacrosse de l'Amèrica del Nord
 nll també és el codi ISO 639-3 del nihali, llengua parlada a l'Índia